Aba I (fl. 540-552), Patriarca della Chiesa d'Oriente dal 540 al 552
 Arcidiacono Mar Aba Qozma (ܐܒܐ ܩܘܙܡܐ ܡܚܡܘܕܐ) (c.570-632), coadiutore del patriarca Babai il Grande nel periodo 609-628.
Aba II (fl. 741-751), Patriarca della Chiesa d'Oriente